Kelly (Engeland)
 Kelly (North Carolina)
 Kelly (motorfiets), Brits historisch motorfietsmerk
 Kelly (voornaam), meisjesnaam
 The Kelly Family, popgroep bestaande uit het gezin O'Kelley
 Kelly (televisieserie), Australische televisieserie

Personen:
 Kelly (zangeres), Albanees zangeres
 Aafke Kelly, Nederlands kunstenaar
 Alan Kelly (doorverwijspagina)
 Alan Thomas Kelly, Iers voetballer 
 Gary Kelly, Iers voetballer 
 Gene Kelly, Amerikaans acteur, danser, zanger, regisseur en producer
 Grace Kelly (doorverwijspagina)
 John Forrest Kelly, Iers-Amerikaans elektrotechnicus, uitvinder en nationalist
 Liam Kelly (doorverwijspagina)
 Mark Kelly (senator), Amerikaans ruimtevaarder en politicus
 Kelly van der Veer, Nederlands tv-persoonlijkheid, bekend om haar transseksualiteit
 R. Kelly, Amerikaans R&B- en hiphopzanger
 Scott Kelly, Amerikaans ruimtevaarder
 Seán Kelly, Iers wielrenner
 George Kelly, Amerikaans persoonlijkheidspsycholoog, bekend van de persoonlijke constructtheorie

Ierse achternaam